Walden (Colorado)
 Walden (Tennessee)
 Walden — livro

Desambiguações de antropônimos